Вікунья — тварина, вид з родини верблюдових, єдиний представник роду Vicugna.
 Вікунья — місто у країні Чилі. Адміністративний центр однойменної комуни.
 Лаура Вікунья (1891—1904) — блаженна Католицької церкви.
 Франсіско Рамон Вікунья Ларраін (1775—1849) — чилійський військовий та державний діяч. Тимчасовий виконувач обов'язків президента Чилі у 1829 році.